La Puerta puede referirse a:

Antroponimia 
 La Puerta, apellido.

Historia 
 Primera Batalla de La Puerta (febrero de 1814), batalla entre Venezuela y España;
 Segunda Batalla de La Puerta (junio de 1814), batalla entre Venezuela y España;
 Tercera Batalla de La Puerta (marzo de 1818), batalla entre Venezuela y España.

Localidad y divisiones administrativas 
 La Puerta, localidad de la Provincia de Catamarca, Argentina;
 La Puerta, localidad del departamento Río Primero, Provincia de Córdoba, Argentina;
 La Puerta, localidad del departamento Colón, Provincia de Córdoba, Argentina;
 La Puerta, localidad de la provincia de Salta, Argentina;
 La Puerta, localidad del municipio de Trillo en la provincia de Guadalajara, España;
 La Puerta de Segura, municipio en la provincia de Jaén, España;
 La Puerta, localidad desaparecida en la provincia de León, España;
 La Puerta, localidad del municipio de Moratalla en la Región de Murcia, España;
 La Puerta, parroquia del Concejo de Salas en Asturias, España;
 La Puerta, localidad de Estados Unidos;
 La Puerta, localidad de Venezuela.

Personas 
 Luis La Puerta (*1811–†1896), Presidente de la República del Perú durante un breve periodo en 1879.

Cinematografía 
 La puerta (1968), cortometraje mexicano dirigido por Luis Alcoriza.